Fetissow (, ) steht für:

 Andrei Sergejewitsch Fetissow (* 1972), russischer Basketballspieler
 Fjodor Kusmitsch Fetissow (1902–1966), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Roman Fetissow (* 1983), russischer Squashspieler
 Wjatscheslaw Alexandrowitsch Fetissow (* 1958), russischer Eishockeyspieler
 (8806) Fetisov, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Fetissow-Arena